Direction générale des Douanes (DGD) peut faire référence à :
 la direction générale des Douanes et Droits indirects en France (depuis 1801) ;
 la direction générale des Douanes en Tunisie (depuis 1956) ;
 la direction générale des Douanes en Algérie (depuis 1962) ;
 la direction générale des Douanes en République démocratique du Congo (depuis 2009) ;
 la direction générale des Douanes au Bénin.